

Cinema 
 The Fountain – film del 1934 diretto da John Cromwell
The Fountain – film del 2003 diretto da James Fotopoulos
 The Fountain - L'albero della vita (The Fountain) – film del 2006 diretto da Darren Aronofsky

Musica 
 The Fountain – album degli Echo & the Bunnymen del 2009
 The Fountain – singolo dei Lunatic Soul del 2020

Altro 
 The Fountain - L'albero della vita (The Fountain) – fumetto del 2005